Kolno bezeichnet Orte in Polen:
 Kolno, Stadt im Powiat Kolno der Woiwodschaft Podlachien
 Kolno (Landgemeinde), unabhängige Landgemeinde im Powiat Kolno der Woiwodschaft Podlachien
 Kolno (Powiat Olsztyński), Dorf im Powiat Olsztyński der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kolno (Nowa Ruda), Stadtteil von Nowa Ruda in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Gmina Kolno